Saint-Félix (Allier)
Saint-Félix (Charente)
Saint-Félix (Charente-Maritime)
 Saint-Félix (Lot)
 Saint-Félix (Oise)
 Saint-Félix (Haute-Savoie)
ook:
Saint-Félix-de-Bourdeilles,  Dordogne 
Saint-Félix-de-Foncaude,  Gironde 
Saint-Félix-de-l'Héras, Hérault 
Saint-Félix-de-Lodez, Hérault 
Saint-Félix-de-Lunel, Aveyron
Saint-Félix-de-Pallières,  Gard 
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart,  Dordogne 
Saint-Félix-de-Rieutord, Ariège 
Saint-Félix-de-Sorgues, Aveyron 
Saint-Félix-de-Tournegat, Ariège 
Saint-Félix-de-Villadeix,  Dordogne 
Saint-Félix-Lauragais,  Haute-Garonne